San Ferdinando (italienisch: Heiliger Ferdinand) kann stehen für 

 Ferdinando d'Aragona (Aragon, 1030 – Alvignano, 27. Juni 1082), legendärer Bischof und Heiliger der römisch-katholischen Kirche 
 Ferdinand III. von Kastilien, ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche

für verschiedene Kirchen in Italien:
 die Basilika San Ferdinando bei Alvignano (Kampanien)
 Chiesa di San Ferdinando in Bari
 Chiesa di San Ferdinando in Florenz
 Chiesa di San Ferdinando in Livorno
 Chiesa di San Ferdinando in Neapel

für die folgenden geographischen Objekte in Italien:

 San Ferdinando (Kalabrien), Gemeinde in Kalabrien
 San Ferdinando (Neapel), Stadtteil von Neapel
 San Ferdinando di Puglia, Gemeinde in Apulien